Krivý potok (dopływ Hronu) – potok, dopływ Hronu na Słowacji
 Krivý potok (dopływ Slanej) – potok, dopływ Slanej na Słowacji
 Krivý potok (dopływ Zimnej vody)) – potok, dopływ Zimnej vody na Słowacji